Grayling ist der Familienname folgender Personen:
 A. C. Grayling (* 1949), britischer Philosoph
 Chris Grayling (* 1962), britischer Politiker (Conservative Party), Lordkanzler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grayling (Alaska)
 Grayling (Michigan)
 Grayling (Minnesota)
 Grayling (Montana)
 Grayling Township (Crawford County, Michigan)